Csehország
 Rokycany, település a Rokycanyi járásban
 Szlovákia
 Berki (szlovákul Rokycany), község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában